La coupe du monde d'échecs 2011 est la sixième coupe du monde d'échecs organisée sous l'égide de la Fédération internationale des échecs. C'est un tournoi d'échecs individuel par élimination directe de 128 participants joué entre le  et le  dans la ville russe de Khanty-Mansiïsk.

Elle est remportée par Peter Svidler qui bat en finale Aleksandr Grichtchouk. Vassili Ivantchouk remporte le match pour la troisième place face à Ruslan Ponomariov. 

Les trois premiers sont qualifiés pour le tournoi des candidats du championnat du monde 2013.

Participants 
Tous les joueurs ont le titre de grand maître international, sauf mention du contraire.

Tous les joueurs sont des grands maîtres, sauf précision contraire (MI : maître international, MF : maître FIDE,  NT : joueur non titré)

Classement 
 Vainqueur 
 Peter Svidler
 Finaliste
 Aleksandr Grichtchouk
 Troisième
 Vassili Ivantchouk
 Quatrième
 Ruslan Ponomariov
 Quart de finalistes
 Judit Polgar
 Vugar Gashimov
 Teimour Radjabov
 David Navara
 Éliminés en huitièmes de finale (quatrième tour)
 Leinier Dominguez
 Gata Kamsky
 Lazaro Bruzon
 Peter Heine Nielsen
 Bu Xiangzhi
 Dmitri Iakovenko
 Yaroslav Jereboukh
 Vladimir Potkine

Tableau final

Références
 FIDE World Chess Cup starts in Khanty-Mansiysk sur le site de Chessbase.
 World Cup Finals: Svidler wins, Ivanchuk takes bronze sur le site de Chessbase.

Coupe du monde d'échecs
Khanty-Mansiïsk
Tournoi d'échecs en Russie